Fun Factory (televisieprogramma), een kinderprogramma van de Britse televisie Sky Channel uit de jaren '80
 Fun Factory (attractie), een kermisattractie van de Nederlandse attractiebouwer KMG
 Fun Factory (discotheek), housediscotheek in de jaren 90 aan de Hemkade 48 in Zaandam 
 Fun Factory (band), een Duitse dance-music-groep